Velika nagrada Avstrije 2001 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 13. maja 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:09,562
|
|-
! 2
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:09,686
| +0,124
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:09,769
| +0,207
|-
! 4
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:09,786
| +0,224
|-
! 5
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:10,202
| +0,640
|-
! 6
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:10,211
| +0,649
|-
! 7
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:10,331
| +0,759
|-
! 8
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:10,342
| +0,780
|-
! 9
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:10,396
| +0,834
|-
! 10
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:10,435
| +0,873
|-
! 11
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 1:10,923
| +1,361
|-
! 12
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:11,058
| +1,496
|-
! 13
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:11,632
| +2,070
|-
! 14
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:11,752
| +2,190
|-
! 15
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:11,823
| +2,261
|-
! 16
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:12,187
| +2,625
|-
! 17
| 23
|  Luciano Burti 
| Prost-Acer
| 1:12,206
| +2,644
|-
! 18
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:12,640
| +3,078
|-
! 19
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:12,644
| +3,082
|-
! 20
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 1:12,910
| +3,348
|-
! 21
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:13,459
| +3,897
|-
! 22
| 20
|  Tarso Marques 
| Minardi-European 
| 1:13,585
| +4,023
|}

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 71
| 1:27:45,927
| 7
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 71
| + 2,190 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 71
| + 2,527 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 71
| + 41,593 s
| 9
| 3
|-
! 5
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 71
| + 53,775 s
| 10
| 2
|-
! 6
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 70
| +1 krog
| 16
| 1
|-
! 7
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 70
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 8
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 70
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 9
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 69
| +2 kroga
| 6
|  
|-
! 10
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 69
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 11
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 69
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 60
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 48
| Prenos
| 14
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 41
| Hidravlika
| 2
|  
|-
! Ods
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 38
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 25
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 17
| Hidravlika
| 15
|  
|-
! DSQ
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 14
| Diskvalifikacija
| 5
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 10
| Zavore
| 3
|  
|-
! Ods
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 3
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1
| Prenos
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 0
| Menjalnik
| 11
|  
|}

Opombe 
Jarno Trulli je bil diskvalificiran zaradi izhoda iz boksov ob rdeči luči.

Formula 1 sezona 2001
2001